Esc nebo ESC může mít různé významy:

 Klávesa Esc
 Escape sekvence

zkratka ESC
 Electronic speed control
 Embryonic steam cell – Embryonální kmenová buňka
 Eurovision Song Contest – Velká cena Eurovize
 Superpohár UEFA (European Super Cup)

Zkratky